Taifun Neoguri steht für:

 Taifun Neoguri (2008), Taifun der pazifischen Taifunsaison 2008
 Taifun Neoguri (2014), Taifun der pazifischen Taifunsaison 2014